Alexandrowka () ist der Name folgender Orte, Siedlungen oder Kolonien

– innerhalb der Russischen Föderation:
 Alexandrowka (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Alexandrowka (Altai), Dorf in der Republik Altai
 Alexandrowka (Brjansk, Schukowka), Dorf im Rajon Schukowka, Oblast Brjansk
 Alexandrowka (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Alexandrowka (Gostomlja), Dorf im Rajon Medwenka in der Oblast Kursk
 Alexandrowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (Alexen, 1938–1946 Grotfeld, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Alexandrowka (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Posselau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Alexandrowka (Konyschowka), Weiler im Rajon Konyschowka in der Oblast Kursk 
 Alexandrowka (Krasnodar, Jeisk), Dorf im Rajon Jeisk, Region Krasnodar
 Alexandrowka (Leningrad, Wyborg), Dorf im Rajon Wyborg, Oblast Leningrad
 Alexandrowka (Lgow), Dorf im Rajon Lgow in der Oblast Kursk
 Alexandrowka (Moskau, Krasnogorsk), Dorf im Rajon Krasnogorsk, Oblast Moskau
 Alexandrowka (Moskau, Selenograd), ehemaliges Dorf, welches 1987 in Selenograd eingemeindet und Teil Moskaus wurde
 Alexandrowka (Nischni Reutez), Weiler im Rajon Medwenka in der Oblast Kursk
 Alexandrowka (Omsk), Dorf im Deutschen Nationalrajon Asowo, Oblast Omsk
 Alexandrowka (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Alexandrowka (Rostow, Asow), Dorf im Oblast Rostow
 Alexandrowka (Swerdlowsk), Weiler in der Oblast Swerdlowsk
 Alexandrowka (Tschuwaschien), Weiler in der Republik Tschuwaschien
 Alexandrowka (Werchnekassinowo), Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk
 Alexandrowka (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Alexandrowka (Wolgograd, Bykowo), Dorf im Rajon Bykowo, Oblast Wolgograd
 Alexandrowka (Wologda), Weiler in der Oblast Wologda
 Alexandrowka (Zwetowo), Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk
 ehemaliger Name von Prochorowka  in der Oblast Belgorod

– außerhalb der Russischen Föderation:
 Alexandrowka, heute Saymasay (Саймасай), ein Dorf im heutigen Gebiet Almaty, Kasachstan
 Alexandrowka (Potsdam), russische Kolonie in Potsdam, Deutschland

Siehe auch:

 Ukrainische Entsprechung: Oleksandriwka